Valenčič est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1992), footballeur slovène ;
  (né en 1948), coureur cycliste yougoslave ;
 Mitja Valenčič (né en 1978), skieur alpin slovène ;
 Sara Valenčič (née en 1990), joueuse de volley-ball slovène.

Notes et références 

sl:Valenčič